Бад-Клайнкирххайм () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Шпитталь. Население составляет 1809 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 74,01 км². Официальный код — 2 06 01.

На горнолыжных трассах Бад-Клайнкирххайма регулярно проходят этапы Кубка мира по горнолыжному спорту.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маттиас Крен (АБА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АБА занимает 7 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АНП занимает 3 места.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Каринтии
Горнолыжные курорты Австрии